Union Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Point (Georgia)
 Union Point (Louisiana)
 Union Point (North Carolina)